Ликофрон (; ), означаващо „умен като вълк“, може да се отнася за:

 Ликофрон Коринтски, (6 век пр.н.е.), малкият син на тиран Периандър от Коринт (7 век пр.н.е.)
 Ликофрон Ферейски I, тиран на Фере, Тесалия
 Ликофрон (софист), философ от 4 век пр.н.е.
 Ликофрон, поет от Халкида от 3 век пр.н.е.
 Ликофрон II Ферейски, вер. тиран на Фере, братовчед или племенник на Язон Ферейски
 Ликофрон (от Халкида?), автор на драматичния монолог „Александра“ (190 пр.н.е.)